Hrvatska:
 Dubrave (Pojezerje), naselje u općini Pojezerje
 Dubrave (Slunj), gradsko naselje Slunja

Bosna i Hercegovina:
Dubrave (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u općini Bosanska Gradiška
Dubrave (distrikt Brčko), naselje u distriktu Brčko
Dubrave (Glamoč, BiH), naselje u općini Glamoč
Dubrave (Jajce, BiH), naselje u općini Jajce
Dubrave (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak
Dubrave (Teslić, BiH), naselje u općini Teslić
Dubravska visoravan
Dubrave (katolička župa), povijesna župa Trebinjske biskupije (osnovana 1704.) koja je obuhvaćala prostor u trokutu Metković - Ljubinje - Blagaj
Dubrave (župa), jedna od devet župa Humske zemlje
Dubrave Donje, Živinice
Dubrave Gornje, Živinice

Vidi i:
 Dubrava (razdvojba)